Бениамин Маркович Блюменфельд (первоначально Бениамин Мордхелевич Блюменфельд; 24 мая 1884, Вилковишки, Сувалкская губерния — 5 марта 1947, Москва) — русский и советский шахматист, шахматный теоретик и литератор.

Биография 
Родился 24 мая (по старому стилю) 1884 года в Вилковишках, в семье купца первой гильдии Израиля-Мордхеля Вульфовича Блюменфельда (1840 — 03.08.1901 по старому стилю, Либава). Братья матери были основателями «Банкирского дома братьев Урысон» в Ковно, с филиалами в разных городах. Вырос в Ковно.

По профессии юрист, кандидат педагогических наук. Изучал право в университетах Берлина и Москвы.

В 4-м Всероссийском турнире (1905—1906) разделил 2—3-е место (звание мастера). Успешно выступал в московских дореволюционных соревнованиях. На Олимпиаде 1920 занял 8-е место; в чемпионате Москвы (1925) — 2—3-е; в турнирах московских мастеров — 3-е (1930) и 5-е места (1934).

Внёс значительный вклад в теорию дебютов: его именем назван гамбит (1.d4 Кf6 2.c4 c5 3.d5 е6 4.Кf3 b5); его идеи использованы в современном волжском гамбите, новые продолжения — в меранском варианте славянской защиты ферзевого гамбита, шотландской партии и в других дебютах. Одним из первых в СССР Блюменфельд начал изучать психологию шахматной борьбы. Он был автором ряда статей по этой теме и кандидатской диссертации: «Проблемы наглядно-действенного мышления (на базе шахматного материала)» (1945). Предложил оригинальные методы исследования психологии шахматиста: запись времени, истраченного на каждый конкретный ход, запись рассуждений в процессе игры и т. д.

Семья 
 Двоюродные братья (по матери):
 германский публицист Йозеф Блох (1871—1936), основатель газеты «Sozialistische Monatshefte»;
 правовед Исаак Савельевич Урысон (1877—1938, расстрелян), редактор журнала «Вестник права»;
 математик Павел Самуилович Урысон;
 Двоюродая сестра: детская писательница и литературовед Лина Нейман (1887—1971).
 Сын двоюродной сестры — музыковед Л. А. Мазель.
 Племянник — Марк Абрамович Блюменфельд (1903—1937, расстрелян), экономист, троцкист, о котором оставил воспоминания его солагерник Варлам Шаламов.

Спортивные достижения

Книги 
 Роль эндшпиля в шахматной партии. — Л., 1929.
 Матч Алехин — Боголюбов на первенство мира. — М., 1931 (редактор).
 Комбинация в шахматной партии. — М., 1938; М.: Русский шахматный дом, 2012.

Примечания

Литература 
 
 
 Чистяков А. Многогранность таланта. // «64 — Шахматное обозрение». — 1984. — № 10. — С. 13—15.

Ссылки 

Шахматисты России
Шахматисты России (по 1917)
Шахматисты СССР
Шахматные теоретики
Кандидаты педагогических наук
Юристы Российской империи
Персоналии:Каунас
Психологи СССР